Termin PRK ima više značenja.

 Fosforibulokinaza, enzim
 Fotorefraktivna keratektomija